Johnston kan syfta på:

 Johnston (efternamn) – ett efternamn och pesoner med namnet
 Johnston (auktor) – en auktorsförkortning

Geografi

Antarktis 

 Johnston Passage, sund,

Storbritannien 

 Johnston, Wales, ort,

USA 

 Johnston, South Carolina, ort i Edgefield County, 
 Johnston, Iowa, ort, Polk County, 
 Johnston, Rhode Island, kommun i Providence County i delstaten Rhode Island, USA
 Johnston City, ort i Williamson County i Illinois

Se även
 Johnston County

Se även
 Johnson City
 Lake Johnston